Romenskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Romenskaja (* 1983), weißrussische Wasserspringerin
 Oxana Wiktorowna Romenskaja (* 1976), russische Handballspielerin